Toponímia:
 França:
 Martigny (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne
 Martigny (Manche), municipi francès al departament de Manche
 Martigny (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim
 Martigny-Courpierre, municipi francès al departament de l'Aisne
 Martigny-le-Comte, municipi francès al departament de Saona i Loira
 Martigny-les-Bains, municipi francès al departament dels Vosges
 Martigny-les-Gerbonvaux, municipi francès al departament dels Vosges
 Martigny-sur-l'Ante, municipi francès al departament de Calvados
 Saint-Germain-de-Martigny, municipi francès al departament de l'Orne
 Suïssa:
 Martigny (Suïssa), municipi i ciutat de Suïssa al cantó de Valais
 Martigny-Combe, municipi del cantó suís del Valais, al districte de Martigny
 Districte de Martigny, districte del cantó de Valais
  Biografies:
 Alain de Martigny (1946), jugador de futbol francès
 Joseph Alexandre Martigny (1808-1880), arqueòleg francès